Wengernalpbahn (WAB), een Zwitserse spoorwegonderneming
 Werkverzeichnis Anton Bruckner (WAB), een catalogus van het werk van de Oostenrijkse componist Anton Bruckner (1824-1896)
 Western Academy of Beijing, een privé-school in Beijing, China
 WAB, de beursnotering van de Wabtec Corporate aan de New York Stock Exchange

En verder naar
 Wet op het accountantsberoep, (Wab), een Nederlandse wet
 Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een Nederlandse wet